Romel puede referirse a:

 Romel Beck (1982-), jugador de baloncesto mexicano.
 Romel Guzamana (1977-), político venezolano.
 Romel Quiñonez (1992-), futbolista boliviano.

Nombres masculinos